Štor je lahko:
 Štor, del debla s koreninami, ki ostane po podiranju drevesa 
 Štor, priimek več znanih ljudi
 štor, okoren, neroden človek